Aspholmsgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aspholmsgrundet, Raseborg, Nyland, 
 Aspholmsgrundet, Kyrkslätt, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar